En Pologne, Kosobudy peut faire référence à :

 Kosobudy, un village de la voïvodie de Lublin,
 Kosobudy, un village de la voïvodie de Poméranie,
 Kosobudy, un village du powiat de Drawsko de la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Kosobudy, un village du powiat de Szczecinek de la voïvodie de Poméranie occidentale.